Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2013)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2012
Sport en Nouvelle-Zélande en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013